Gaius Sallustius Crispus (86-35 v.Chr.), Romeins geschiedschrijver
 Gaius Sallustius Crispus Passienus, Romeins politicus (1e eeuw), consul in 44
 Sallustius Lucullus (+89), gouverneur van Brittania
 Seius Sallustius (+227), schoonvader van Alexander Severus die een aanslag op diens leven pleegde
 Sallustius (filosoof), neoplatonistisch filosoof (4e eeuw)
 Sallustius van Jeruzalem, patriarch van Jeruzalem (484-494)
 Sallustius van Emesa, cynisch filosoof (eind 5e eeuw)